CY poate fi:

 Cipru, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .cy, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Cipru
 Limba galeză, codul ISO 639-1